Увеа () — остров в группе Луайоте в Тихом океане (Новой Каледонии).
 Увеа (ʻUvea) — одно из названий острова Уоллис (Уоллис и Футуна).
 Увеа — коммуна в Новой Каледонии.
 Увеа (увеанцы) — народ в Западной Полинезии.